Le tournoi Al-Ahram International féminin 2016 est l'édition féminine 2016 du tournoi Al-Ahram International qui tient devant les pyramides de Gizeh du Caire du 19 au . Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont une wild card Nour El Tayeb. 

Raneem El Weleily l'emporte en finale face à sa compatriote et  mondiale Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Al-Ahram International
 Al-Ahram International masculin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2016
Sport en Égypte en 2016
Squash en 2016
Sport en septembre 2016